Dande – fiume dell'Angola
Municipalità di Dande – in Angola
Dandé – comune del Burkina Faso
Dande – nome di corsi d'acqua minori africani

Pagine correlate 
Dandi

Altri progetti